Horvátország
 Dobrodol település Zágráb Szeszvete városnegyedében

 Szerbia
Dobrodol, Dobradó falu szerb neve Ürög községben, a Szerémségi körzetben